Secuieni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Secuieni (Bacău)
 Secuieni (Harghita)
 Secuieni (Neamț)